Karmelita templom, Győr
Karmelita templom, Székesfehérvár
Karmelita bazilika, Keszthely
Karmelita kápolna, Miskolc